Нисмичи () — село в Сокальской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 174 человека. Занимает площадь 0,519 км². Почтовый индекс — 80013. Телефонный код — 3257.

Ссылки 
 Нисмичи на сайте Верховной рады Украины